Жак Талье (; 1700, Вильнёв-сюр-Ло — 1778) — французский католический священник, аббат, историк Церкви.

Ученик Шарля Роллена, в соавторстве с которых написал ряд книг, в частности, Abrege de L’Histoire Ancienne, Nebst vollständigem Register (1753), De geschiedenis der waereld, vertoond in de lotgevallen der oude volken (1772) и др.

Автор тезисов для молодежи и нескольких трудов по истории Церкви.

Избранная библиография 
 Abrégé de l’histoire ancienne de Rollin par l’abbé Tailhié (1744)
 Abrégé de l’histoire romaine de Rollin avec des réflexions critiques, politiques et morales (1755)
 Histoire de Louis XII (1755)
 Abrégé chronologique de l’histoire de la Société de Jésus (1759)
 Portrait des jésuites (1762)
 Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois (1767)
 Abrégé de l’histoire ancienne (1774)
 Traité de la nature et de gouvernement de l’Eglise, tel que Jésus-Christ l’a prescrit lui-même (1778)

Источник 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1700 году
Умершие в 1778 году
Католические священники Франции
Аббаты
Историки Франции